Phyllocelis är ett släkte av svampar. Phyllocelis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phyllocelis